Wushi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wu Yu (öar), Zhejiang, 
 Wushi (socken), Hunan,

Nigeria 

 Wushi (vattendrag), Borno, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar